Een verkeersweg:
 N452 (België)
 N452 (Frankrijk)
 N452 (Nederland), zie Provinciale weg 452
 N452 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing